Бе́шты () — село,
Выришальненский сельский совет,
Лохвицкий район,
Полтавская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5322681902. Население по переписи 2001 года составляло 170 человек.

Географическое положение 
Село Бешты находится в 0,5 км от села Потоцковщина и в 1 км от сёл Выришальное и Слюзиха.
Рядом проходит железная дорога, станция Сенча в 3-х км.

Экономика 
 Свинотоварная ферма.

Примечания